Martin Quigley ist der Name folgender Personen:

* Martin Quigley (Verleger) (1890–1964), US-amerikanischer Verleger und Journalist
 Martin Quigley (Hurler) (* 1952), irischer Hurler